Mensching ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Mensching (1815–1881), deutscher Anwalt und Publizist
 Anja Mensching (* 1975), deutsche Pädagogin

 Eckart Mensching (1936–2007), deutscher Altphilologe

 Gerhard Mensching (1932–1992), deutscher Puppenspieler und Schriftsteller
 Guido Mensching (* 1963), deutscher Romanist
 Günther Mensching (* 1942), deutscher Philosoph 
 Gustav Mensching (1901–1978), deutscher Religionswissenschaftler
 Heinrich Johann Wilhelm Mensching (1866–1942), deutscher Landwirt und Politiker
 Herbert Mensching (1928–1981), deutscher Schauspieler
 Horst Mensching (1921–2008), deutscher Geograph und Geomorphologe
 Johann Heinrich Mensching (* um 1766; † 1815), deutscher Arzt, Hofmedicus und Landphysicus
 Justus Conrad Mensching (Justus Konrad Mensching; 1732–1807), deutscher Pädagoge und Autor, Rektor in Lemgo
 Karl-Albrecht Mensching (1888–1966), deutscher Pilot in beiden Weltkriegen, zuletzt als Generalleutnant
 Steffen Mensching (* 1958), deutscher Kulturwissenschaftler, Schriftsteller, Schauspieler und Regisseur